Frivolität steht für:
 eine mit sexueller Andeutung versehene sprachliche Mehrdeutigkeit, siehe Laszivität und Anspielung
 veraltet für eine kleine, schmückende Modeergänzung
 eine Handarbeit in der Spitzenmacherei, auch Occhi genannt, siehe Spitze (Stoff) #Occhi (Frivolitäten)